Ptolemeu d'Alexandria () era el nom de dos deixebles d'Epicur que es distingien perquè un tenia el sobrenom de Melas ( 'el fosc') i l'altre el de Leukos ( 'el clar'), segons que diu Diògenes Laerci.

Referències 

Filòsofs epicuris de la Grècia hel·lenística
Escriptors de la Grècia hel·lenística